Влади́мир Ви́кторович Семёнов:
 Семёнов, Владимир Викторович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 24 апреля 1915.
 Семёнов, Владимир Викторович (род. 1931) — советский, российский актёр.
 Семёнов, Владимир Викторович (1938—2016) — советский ватерполист, призёр Олимпиады.
 Семёнов, Владимир Викторович (род. 1976) — советский и российский футболист.